Bürocontainer bezeichnet

 einen freistehenden Schrank, meist fahrbar („Rollcontainer“), mit Schubladen, siehe Schublade
 ein als Büro genutzten Container, siehe Containergebäude